le Cailly, une rivière de Seine-Maritime ;
 Cailly, une commune française de Seine-Maritime ;
 Cailly-sur-Eure, une commune française de l'Eure.